Рамзауэр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рамзауэр, Иоганн Георг (1795—1874) — чиновник из шахты Гальштата.
 Рамзауэр, Петер (род. 1954) — немецкий политик.
 См. также 
 Эффект Рамзауэра — явление аномально слабого рассеяния медленных электронов атомами нейтральных газов.